Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 2007/08 war die 62. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der 1. FC Bocholt nach 30 Jahren und der 1. FC Union Solingen nach fünf Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger SpVg Radevormwald (Rückkehr 57 Jahre nach dem Abstieg des Vorgängers TuS Radevormwald), SC Düsseldorf-West (Rückkehr 52 Jahre nach dem Abstieg des Vorgängers SSV Oberkassel) und GSV Moers (Wiederaufstieg nach 57 Jahren) hinzu.

Sieger wurde erstmals die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen, die damit in die neu gegründete NRW-Liga aufstieg.

Aufgrund der Einführung der 3. Liga und der NRW-Liga mussten am Saisonende die Mannschaften auf den letzten sechs Plätzen absteigen. Der SC Düsseldorf-West und der GSV Moers verließen die Verbandsliga nach einer Saison wieder, die Sportfreunde Baumberg und der VfL Rhede nach zwei Jahren, der VfB 03 Hilden nach drei Spielzeiten. Der 1. FC Bocholt wurde in die Landesliga durchgereicht und stieg erstmals nach 34 Jahren wieder aus der Verbandsliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2007
Fußballsaison 2007/08